Без вины виноватые:

 Без вины виноватые — произведение Елены Ивановны Бларамберг (Апрелевой) издавшей его в «Вестнике Европы» в 1877 году под псевдонимом Ардов Е..
 Без вины виноватые — произведение А. Н. Островского (1881—1883).
 Без вины виноватые — спектакль режиссёра Петра Фоменко в театре им. Евг. Вахтангова, 1993 год
 Без вины виноватые — польский фильм режиссёра Евгениуша Бодо, 1938 год
 Без вины виноватые — фильм-спектакль В. Петрова, 1945 год
 Без вины виноватые — телевизионный фильм Г. Панфилова, 2008 год
 Без вины виноватые — немой художественный фильм Чеслава Сабинского 1916 года по мотивам одноимённой пьесы Островского.

Примечания